Асгат () — название двух монгольских сомонов.

 Асгат (Завхан) — сомон аймака Завхан
 Асгат (Сухэ-Батор) — сомон аймака Сухэ-Батор